De Regionalliga 1967/68 was het vijfde seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2

Duits competitievoetbal 1967/68
Seizoen 1967/68